Symbian bezeichnet

 ein Betriebssystem für Smartphones, zu finden unter Symbian-Plattform
 die Stiftung, die dieses Betriebssystem verwaltet, die Symbian Foundation
 das Vorgängerunternehmen dieser Stiftung, die Symbian Ltd.